Kvinnolek kan syfta på:

 Kvinnolek (1928) – en amerikansk film från 1928 med originaltiteln Chicken à la King
 Kvinnolek (1968) – en svensk film från 1968
 Kvinnolek (1976) – en fransk film från 1975 med originaltiteln Lumière